La Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica brinda la posibilidad de una formación universitaria de diferentes niveles en el ámbito de la Bibliotecología en Costa Rica.

Reseña histórica 

La disciplina de la bibliotecología surge por la necesidad de formar profesionales en brindar servicios de calidad en los diversos tipos de bibliotecas, como las universitarias, públicas, escolares y especializadas.

En Costa Rica entre 1888 y 1949 se crearon varias bibliotecas, entre ellas la biblioteca de la Universidad de Costa Rica en 1946. Pero la labor de bibliotecarios era ejercida por profesionales en otras áreas por lo que se empezaron a presentar problemas técnicos para satisfacer las necesidades de información de sus usuarios. Por consiguiente, en 1949 se creó la Asociación Costarricense de Bibliotecarios quienes realizaron las primeras Jornadas Bibliotecarias Costarricenses en 1956, las cuales impulsaron la creación de planes de estudio para la carrera de bibliotecología.

De 1954 a 1957 la Universidad de Costa Rica brindó cursos de verano sobre bibliotecología para personal que laboraba en bibliotecas.

Efraín Rojas Rojas primer director de la Biblioteca Carlos Monge Alfaro de la Universidad de Costa Rica, planteó en el informe anual de 1956 la necesidad de formar profesionales para laborar en bibliotecas sin embargo, en 1962 que la universidad consideró la creación de planes de estudio para la carrera de bibliotecología, solicitando ayuda a la UNESCO. En 1966 el Consejo Universitario junto con la Rectoría de la universidad aportaron los planes de estudio y los títulos.

En consecuencia, en 1968 en la Facultad de Educación irrumpió la formación universitaria en bibliotecología con un grado de Bachillerato en Ciencias de la Educación con especialidad en bibliotecología, el plan de estudios constaba de 115 créditos y fue aprobado en las sesiones  No. 1964 y 1965 del Consejo Universitario. La primera graduación de bachilleres se realizó en 1972 y posteriormente en 1973 inició la licenciatura en Ciencias de la Educación con especialidad en bibliotecología, aprobado por el Consejo Universitario en el Acta No. 53 de la Comisión Determinada de Planes Docentes.

En 1969 la carrera se inscribe como una Sección de la Escuela de Administración adscrita a la Facultad de Educación según el acuerdo del Consejo Universitarios en su sesión No.1672 Art. 6. A inicios de la década de los ochenta se establece como un Departamento de la Escuela de Administración y se ofrecieron dos nuevos Planes de Estudios en Bachillerato, uno con énfasis en Bibliotecas Educativas y otro con énfasis en Ciencias de la Información. Debido a la aceptación y desarrollo en 1989 se constituye la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información.

Unidad Académica 
La Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información ofrece el grado de Bachillerato en dos énfasis, uno conducente a las ciencias de la información y otro a las bibliotecas educativas; ambas carreras poseen un tronco en común los primeros tres años, con 30 cursos compartidos, los cuales corresponden a 108 créditos posteriormente se imparten cursos de la especialidad. En ciencias de la información ofrecen 8 cursos correspondientes a 30 créditos y en el énfasis de bibliotecas educativas ofrecen 10 cursos equivalentes a 33 créditos.
En el año 1973, el Consejo Universitario aprueba impartir el Plan de Estudios de la Licenciatura en Ciencias de la Educación con especialidad en Bibliotecología, que rige a partir del año 1974. En el año 2017 se aprueba la apertura de una nueva carrera, la Licenciatura en Bibliotecología con énfasis en Bibliotecas Educativas.

De acuerdo a la Gaceta Universitaria (2013) los Planes de Estudio de ambos énfasis están en proceso de modificación, como lo indica la Resolución de la Vicerrectoría de Docencia VD-R-8997-2013 emitida el 27 de setiembre de 2013. Por lo que el plan de estudios del énfasis en ciencias de la información estará conformado por 139 créditos, mientras que el plan de estudios del énfasis de bibliotecas educativas tendrá 142 créditos, sin embargo, ambos énfasis seguirán manteniendo el tronco en común los primeros tres años.

 Bachillerato en Bibliotecología con énfasis en Ciencias de la Información: se enfocan principalmente en la administración y el uso de las tecnologías para el procesamiento de la información y en realizar labores técnicas y de servicios en unidades de información.

 Bachillerato en Bibliotecología con énfasis en Bibliotecas Educativas: proyecta al bibliotecólogo como un aliado del docente, de tal forma que diversifique las estrategias para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje desarrollados por el educador. Asimismo forma al profesional en el uso correcto de canales de comunicación efectivos en cuanto a materiales lúdicos, recursos electrónicos así como el desarrollo de talleres o bien estrategias que mejoren el Sistema Educativo de escuelas y colegios.

 Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información: el plan de estudios es formado por 32 créditos correspondientes a 8 cursos. El grado de licenciatura, está orientado en preparar a profesionales con aptitud para la investigación y capaces de promover el desarrollo automatizado de los procedimientos en las unidades de información. Además de la planificación, desarrollo y solución de problemas de la información y estudios de usuarios. También le proporciona al estudiante el conocimiento para la aplicación de tecnología de la información en los sistemas de información, con el fin de culminar con un trabajo de graduación para optar al título académico. Para el ingreso a la Carrera de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información, es requisito ser Bachiller en Bibliotecología con énfasis en Ciencias de la Información o Bachiller en Bibliotecología con énfasis en Bibliotecas Educativas.

En el 2006 se inició una fase de mejoramiento de la infraestructura física de la Escuela; y en el año 2009 se inauguró el actual edificio de la Unidad Académica.
En relación con la infraestructura tecnológica, la escuela tiene un laboratorio de cómputo con tecnología moderna y programas actualizados que aseguran la formación de profesionales capaces de manejar las nuevas tecnologías de la información.

En el año 2015 se le confirió la Acreditación en los tres Planes de Estudios mencionados.

Programa de Posgrado en Bibliotecología 

El Posgrado de Bibliotecología está adscrito al Sistema de Estudios de Posgrado como ente rector de los posgrados en la Universidad de Costa Rica. 
En 1996 inició como una Maestría Académica en Ciencias de la Educación con mención en Bibliotecología y Ciencias de la Información, vinculada a la Facultad de Educación. Posteriormente, cada escuela de esta facultad impartieron sus propios programas, por lo cual la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información gestionó ante el Consejo Nacional de Rectores del país, el desarrollo de los grados académicos de la Maestría de Bibliotecología con dos énfasis: Gerencia de la Información y Tecnologías de la Información. Por ende, se forman profesionales en la profundización de conocimientos y acceso a la información científica, así como al manejo de alternativas para la ejecución del proceso, registro, almacenamiento y gestión de la información.
En el año 2000 inició la primera generación de la Maestría Profesional en Bibliotecología y Estudios de la Información con énfasis en Gerencia de la Información y en el año 2010 inicia una nueva oferta académica en el Posgrado con énfasis en Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
El Programa de Maestría pretende contribuir a la formación de profesionales comprometidos y conscientes de que los sistemas de información, las redes de comunicación y las unidades de información competitivas, son herramientas que logran un mayor acceso a la información y por ende a un proceso de toma de decisiones acordes a la realidad costarricense, además, docentes-investigadores que enriquezcan los conocimientos en el campo de la Bibliotecología y Estudios de la Información, bajo diferentes paradigmas.

Bibliografía 

González-Arrieta, R. (2015). Consolidación del Posgrado en Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica. Revista e-Ciencias de la Información. 5 (1). Recuperado de http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/eciencias/article/view/17464

Montero-Gálvez, V. (2001). Visión Histórica de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información en la Universidad de Costa Rica. San José: EUCR.

Sandí-Sandí, M.C. (2019). Cincuenta años de formar profesionales en Bibliotecología en la Universidad de Costa Rica (UCR). e-Ciencias de la Información, 9(1). doi: https://doi.org/10.15517/eci.v1i1.35417

Rodríguez-Castro, H. (1996). Memoria de la Biblioteca de la Universidad de Costa Rica: Reseña Histórica de la Biblioteca Universitaria. San José: Oficina de Publicaciones de la Universidad.

Universidad de Costa Rica. Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información. (2014). Página Principal. Recuperado de http://www.ebci.ucr.ac.cr/

Enlaces externos 

 Universidad de Costa Rica.

 Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información.

Educación en Costa Rica

Bibliotecología

Escuelas de la Universidad de Costa Rica
Escuelas de Bibliotecología